Краснозато́нский (с 1930 по 1948 гг. Кра́сный Во́дник, с 1948 по 1952 гг. Кра́сный Зато́н) — посёлок городского типа в Республике Коми, входит в городской округ Сыктывкар, в 9 км к востоку от центра которого находится.

История 
По некоторым сведениям до Октябрьской революции на месте будущего посёлка находилось небольшое поселение, которое принадлежало купцу. В него входили дом, скотный двор, плотина в устье лесной речки Ляпкыдшор (коми «Мелкий ручей») и мельница, а также грядки для зерновых и овощных культур. В дальнейшем хозяйство разорилось и владелец продал постройки.

В связи с организацией и интенсификации в советские годы лесосплава и речного транспорта на реке Вычегда власти приняли решение построить базу для отстоя и ремонта речных судов в окрестностях Усть-Сысольска (переименованный в 1930 году в г. Сыктывкар). Первые строители ремонтной базы прибыли в окрестности будущего посёлка ещё в 1929 году. Тогда началось строительство школы для подготовки кадров для речного транспорта — РШУ и жилого дома для речников. Так возникло место для стоянки и зимовки флота.

Образование посёлка Краснозатонский началось в 1930 году после того, как 7 августа 1930 года Коми областной исполком принял постановление о предоставлении существующих построек дома инвалидов с прилегающим земельным участком Северному речному пароходству для строительства базы по отстою и ремонту речных судов. Отстой первых судов был организован в затоне уже осенью 1930 года. Поселение получило название «Красный Водник» и был подчинено пристани «Сыктывкар». В этом же году было начато строительство первых деревянных зданий. В 1932 году было закончено строительство РШУ. В затон начали прибывать на зимовку пароходы. Тогда флот насчитывал пять пароходов и несколько барж.

В период с 1930 по 1934 годы в посёлке были построены: столовая-общежитие, клуб-общежитие, ремесленное училище, общежитие для учащихся, дом РШУ, дом для плавсостава, учебные мастерские для училища, дом ИТР, баня, магазин и дом для пожарной команды.

В 1934 году Северное речное пароходство на базе учебных мастерских образовало судоремонтные мастерские «Красный Водник», подчинённые пароходству. Коллектив мастерских работал в тяжёлых условиях, а до 1938 года многие жители жили в землянках. Сообщение с городом было пешее, лишь в 1934 году началось нерегулярное движение пароходов. На пристань «Сыктывкар» попадали через паромную переправу. В период дождей и снежных заносов грунтовые дороги становились непроходимыми. Несмотря на трудности, судоремонтные мастерские развивались и посёлок расширялся. К 1948 году он имел уже несколько улиц: Судоремонтную, Краснозатонскую, Капитана Чадаева, Кузнечную, Шолохова.

По решению Совнаркома СССР в январе 1941 года было начато строительство Вычегодской судоверфи. Для её строительства была выбрана площадка на берегу озера Выльты (коми «Новое озеро») в двух километрах от судоремонтных мастерских «Красный Водник». Вдоль озера шла грунтовая дорога «Сыктывкар–Усть-Кулом», где имелись небольшие расчищенные места и три ветхих барака, оставшихся после ликвидации в 1935 году лесозаготовительного пункта. Эти бараки далее были приспособлены для размещения первых рабочих, начавших строительство верфи.

В сентябре 1941 года на противоположном берегу озера Выльты, напротив строящейся судоверфи, была заложена первая баржа грузоподъёмностью 1000 тонн. А после приезда 42-х человек квалифицированных рабочих-судоплотников Пиндушской судоверфи из Карелии работы возобновились. В марте 1942 года были приняты в эксплуатацию общежитие и два 8-ми квартирных дома, но жилищно-бытовые условия оставались крайне тяжёлыми: на 1-го человека приходилось 3,4 кв. м. жилой площади, 14 семей проживали в домах судоремонтных мастерских «Красный Водник» и имели 1,7 кв. м. жилой площади на человека.

В период с 1942 по 1944 гг. многие мужчины были призваны на фронт. Из-за кадрового дефицита остальным рабочим приходилось часто работать по 10 часов в день без отпусков и выходных.

В 1944 году в посёлке были удлинены автодороги, построены общежитие на 120 мест, баня, клуб, магазин и др.

После войны в посёлок стали массово привозить интернированных и репрессированных. Так, по состоянию на 1 июня 1949 г. в Красном Затоне находилось 97 высланных: 46 украинцев («ОУНовцев»), 40 раскулаченных, 7 немцев и 4 «власовца», а на судоверфи — 626 высланных: 266 раскулаченных, 186 «ОУНовцев», 88 «власовцев», 86 немцев.

В 1948 году посёлки судоремонтных мастерских и судоверфи объединились в посёлок с новым названием Красный Затон, образовалась главная улица Корабельная, а позже, 29 мая 1952 года, Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР было принято решение о переименовании посёлка (Краснозатонский) образовании Краснозатонского поселкового совета, в состав которого вошли посёлки: собственно Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Выльтыдор, Алёшино, Седкыркещ, Лемъю и Лемский. Фактически Краснозатонский поселковый совет был сформирован в марте 1953 года после проведения выборов. Первым председателем поселкового совета и председателем исполнительного комитета была избрана Мария Александровна Верещагина.

В 1969 году в состав Краснозатонского поселкового совета вошёл посёлок Верхний Мырты-ю. В 1971 году из его состава были выведены посёлки Алёшино и Седкыркещ в связи с образованием Вычегодского сельсовета.

В 1972 году произошло важное событие для всех жителей поселка — был введён в эксплуатацию мост через реку Сысолу и участок автодороги Сыктывкар–Краснозатонский.

В 1981 году из состава Краснозатонского поссовета были выведены посёлки Верхняя Максаковка, Выльтыдор и Мырты-ю в связи с образованием Вернемаксаковского поселкового совета.

В мае 1983 года в городе Сыктывкаре были образованы два района: Куратовский и Октябрьский. В связи с этим Краснозатонский поселковый совет был упразднён и распущен, а посёлок Краснозатонский, вошедший в состав Куратовского района, стал микрорайоном города.

В октябре 1988 года Куратовский и Октябрьский районы города были упразднены. А 15 ноября 1990 года был вновь зарегистрирован посёлок Краснозатонский, отнесённый в декабре 1990 года к категории рабочих посёлков.

В апреле 1991 года, после выборов, вновь были сформированы Краснозатонский поселковый совет и его исполнительный комитет. Однако после проведения в Российской Федерации реформы органов власти в декабре 1991 года, Краснозатонский поселковый совет снова был упразднён и распущен, а исполнительный комитет преобразован в администрацию посёлка Краснозатонский.

В феврале 1993 года ОАО «Сыктывкарский речной порт» передал со своего баланса в городскую (муниципальную) собственность комбинат коммунальных предприятий (ККП), канализационные сети и очистные сооружения, водозаборные сооружения и сети водоснабжения, отопительные котельные №№ 3 и 4, теплосети и жилой фонд.

Сыктывкарский «Горкомхоз» на базе принятого ККП создал 1 апреля 1993 года Краснозатонский филиал «Горкомхоза».

С 1989 года в посёлке оживилось индивидуальное строительство жилья. В период с 1989 по 1993 годы было выделено для строительства индивидуальных жилых домов порядка 700 земельных участков. Район индивидуальной застройки получил название микрорайон «Сосновая Поляна».

Произошли изменения в торговой сети посёлка. Если до 1994 года торговое обслуживание жителей посёлка осуществляли только магазины ОАО «Речторг» (ранее ОРС речного порта, ВССЗ), то в 1994 году два магазина в посёлке были переданы АО «Продтовары» и один АО «Промтовары».

С 1 сентября 1995 года уличное освещение посёлка перешло от речного порта на содержание и обслуживание «Горсвета» — специализированного предприятия, входящего в состав МП «Горкомхоз».

С 1995 года была начата работа по передаче энергетического хозяйства и электрических сетей посёлка с баланса речного порта на содержание и обслуживание «Южным электрическим сетям» АЭК «Комиэнерго». В связи с этим в 1995 году в посёлке было создано подразделение ЮЭС — Краснозатонский участок электрических сетей. Приёмо-передача сетей была завершена 15 августа 1996 года.

В декабре 2001 года были начаты работы по прокладке трассы природного газа от Сыктывкара к посёлку Краснозатонский. С 12 ноября 2002 года началась газификация посёлка. В течение трёх лет на природный газ были переведены котельная №1, котельная горбольницы и все многоквартирные жилые дома, ранее подключённые к групповым расходным ёмкостям сжиженного газа.

В октябре 2005 года в здании пристройки к дому №48А по ул. Ломоносова после переоборудования помещения, в котором располагался магазин, была открыта библиотека.

В 2014 году в пгт. Краснозатонский появился высокоскоростной Интернет провайдера I-Way.

В ноябре 2014 года компания "NordGSM"  установила камеры для онлайн трансляции  Краснозатонской площади имени Чепыгина, аллеи Ветеранов и в районе школы № 9. Трансляции с камер можно посмотреть любому желающему на сайте компании.

В 2020 году открылась новая школа на 600 мест в микрорайоне «Сосновая поляна».

Физико-географическая характеристика 
Посёлок расположен в дельте реки Сысолы вдоль длинного затона и окружён преимущественно сосновым лесом. Через посёлок проходит лесная речка Ляпкыдшор.

Общественные организации посёлка 
Первичная организация ветеранов войны и труда пгт. Краснозатонский. Руководящий орган – Совет Ветеранов посёлка Краснозатонский.

Организация образовалась 15 января 1988 года. Основные цели и задача организации: защищать права и свободы лиц старшего поколения, осуществлять общественный контроль за выполнением Федерального закона «О ветеранах», законодательства о социальной защите инвалидов, о пенсионном обеспечении и льготах, добиваться улучшения их материального, медицинского и других видов обслуживания, привлекать ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи.

Совет ветеранов принимает активное участие в мероприятиях, проводимых среди ветеранов как в г. Сыктывкаре, так и в посёлке; проводит субботники, ведёт работу со старожилами посёлка. Также Совет ежегодно чествует юбиляров, оказывает посильную помощь, распространяет различные печатные издания. Большая работа проводится членами Совета ветеранов по подготовке мероприятий, посвящённых 9 мая.

Женсовет

Женсовет в посёлке Краснозатонский создан в апреле 2003 года на конференции женщин посёлка по инициативе администрации пгт. Краснозатонский.

Приоритетным направлением в работе женсовета является организация женщин в клубы по интересам, в спортивные секции, участие женщин как в общественной жизни посёлка, так и в культурно-массовых мероприятиях. Организация активно участвует в организации поселковых праздников. Ежегодно организуется празднование Дня Матери, Дня Победы, Международного женского дня, Дня пожилого человека, Дня посёлка, а также Новогодних и Рождественских праздников.

«Память» филиал республиканского общества «Мемориал»

С 30 октября 1991 года отмечается День памяти жертв политических репрессий. Поэтому принятый Закон «О реабилитации жертв политических репрессий, был по праву воспринят как торжество справедливости в отношении жертв «большого террора». В связи с тем, что в посёлке проживало очень много репрессированных, и люди стали обращаться в различные инстанции об оказании им помощи в получении статуса реабилитированных. По инициативе председателя Совета ветеранов пгт. Краснозатонский было создано Краснозатонское отделение городского общества «Мемориал». Цель создания – оказывать бывшим репрессированным и реабилитированным жителям посёлка моральную, материальную и юридическую помощь, а при необходимости обращаться от имени общества к руководителям посёлка, города и Республики.

Задачей общества было составление списков реабилитированных, проживающих на территории посёлка, выяснять, все ли реабилитированные получили соответствующее удостоверение, а также помощь в оформлении этого удостоверения. В обществе по состоянию стояло на учёте 87 репрессированных.

Общество инвалидов «Водник»

В октябре 1999 года было создано общество инвалидов «Водник». Цель организации – поддержка, помощь и забота об инвалидах. Организация занимается подпиской и распространением газет среди членов организации. Отдельные члены организации занимаются изготовлением необходимого инвентаря для проведения субботников, которые пользуются большим спросом. Члены организации инвалидов «Водник» находят время не только для общественной работы, но и на совместный отдых.

Администрация пгт. Краснозатонский 

Руководителем администрации  пгт. Краснозатонский  МО ГО «Сыктывкар» в настоящее время является Чупров М. В.

Почтовый адрес администрации: 167904, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, Клубный переулок, д.4.

Население

Почётные жители 
 Заслуженный учитель Коми АССР Баженов Питирим Константинович (1930—2008)

Примечания

Ссылки 
 
 Поселок Краснозатонский. История возникновения. Природа
 Информация для населения

Посёлки городского типа Коми
Населённые пункты городского округа Сыктывкар